Национальная лига А 1993/94 () — 97-й розыгрыш чемпионата Швейцарии по футболу с момента его основания.

Участники

Предварительный этап

Финальный этап

Переходный турнир

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

Швейцария
Швейцария
Чемпионат Швейцарии по футболу
Спорт в Швейцарии в 1993 году
Спорт в Швейцарии в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994